Кенджде (также Кенджиде) — чекан на чагатаидских монетах-диргемах. Существуют разные предположения о местонахождении монетного двора:
 Кенжек.
 Кенжиде.